Rimouski es una ciudad de la provincia de Quebec, Canadá. Igualmente el término Rimouski puede hacer referencia a:

 Rimouski-Neigette, municipio regional de condado.
 Universidad de Quebec en Rimouski, centro de enseñanza superior francófono de las ciudades de Rimouski y Lévis.
 Aeropuerto de Rimouski , aeropuerto ubicado a 1,8 MN (3,3 km; 2,1 mi) al noreste de la ciudad de Rimouski.
 Challenger de Rimouski, torneo profesional de tenis pertenece al ATP Challenger Series.